Yingshan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Yingshan (英山县) der bezirksfreien Stadt Nanchong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Yingshan (Nanchong); 
 den Kreis Yingshan (营山县) der bezirksfreien Stadt Huanggang in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Yingshan (Huanggang);
 das Straßenviertel Yingshan (应山街道) der Stadt Guangshui in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Yingshan (Guangshui);
 das Dorf Yingshan (英山村) der Gemeinde Lianxing im Kreis Nenjiang der Stadt Heihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Yingshan (Lianxing);
 das Dorf Yingshan (莹山村) der Großgemeinde Shijie der kreisfreien Stadt Guangde in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Yingshan (Shijie).